Damernas turnering i curling vid olympiska vinterspelen 2018 avgjordes I Gangneung curlingcenter i Pyeongchang i Sydkorea.

Kvalspel 
Utöver värdnationen Sydkorea deltog nio nationer i turneringen. Sju av länderna kvalificerade sig genom ett poängsystem utifrån resultaten i världsmästerskapet i curling för damer 2016 och 2017. Två nationer kommer att kvalificera sig genom en olympisk kvalturnering som avgörs i december 2017.

Deltagare

Gruppspel
De fyra bästa lagen från gruppspelet avancerade vidare till semifinaler. Alla tider är lokal tid (UTC+9).

Matcher

Omgång 1
Onsdag, 14 februari, 14:05

Omgång 2
Torsdag, 15 februari, 09:05

Omgång 3
Torsdag, 15 februari, 20:05

Omgång 4
Fredag, 16 februari, 14:05

Omgång 5
Lördag, 17 februari, 09:05

Omgång 6
Lördag, 17 februari, 20:05

Omgång 7
Söndag, 18 februari, 14:05

Omgång 8
Måndag, 19 februari, 09:05

Omgång 9
Måndag, 19 februari, 20:05

Omgång 10
Tisdag, 20 februari, 14:05

Omgång 11
Onsdag, 21 februari, 09:05

Omgång 12
Onsdag, 21 februari, 20:05

Tabell

Slutspel 
Alla tider är lokal tid (UTC+9).

Semifinaler
Fredag, 23 februari, 20:05

Bronsmatch
Lördag, 24 februari, 20:05

Final
Söndag, 25 februari, 09:05

Källor

Fotnoter
 

Damer